Tegrimo Guidi (900-941 ca.) - capostipite della famiglia Guidi
 Tegrimo Guidi (?-992 ca.)
 Tegrimo Guidi (?-1058)
 Tegrimo Guidi (?-1099 ca.)
 Tegrimo Guidi (?-1270 ca.)
 Tegrimo Guidi (?-1315)